Уикипедия на каталонски език () е раздел на каталонски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 17 март 2001 година.

Статистика

Посещаемост 

Каталонски език
Каталонски език
Езици в Испания
Езици във Франция
Култура на Каталония
Окситания
Валенсийска общност